Ocotepeque kan syfta på:

 Ocotepeque (departement) – ett departement i Honduras
 Ocotepeque (kommun) – en kommun i departementet
 Nueva Ocotepeque – en stad i kommunen